Samuil ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Samuil (* 1976), russische Opernsängerin 
 Matthias Samuil (* 1979), deutscher Pianist und Hochschulpädagoge
 Tatiana Samouil (* 1974), russische Violinistin 

Weiteres
 Samuil (Oblast Rasgrad) ist ein Dorf im Nord-Ost Bulgariens